Il doppio del torneo di tennis Nettingsdorf Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Georg Blumauer e Alexander Peya che hanno battuto in finale Marcelo Charpentier e Jose Frontera 6-7, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Petr Dezort /  Radomír Vašek (quarti di finale)
 Tobias Hildebrand /  Attila Sávolt (semifinali)

 Emanuel Couto /  Andrej Stoljarov (primo turno)
 Julian Knowle /  Thomas Strengberger (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nettingsdorf Challenger 1999